Maria Anna d'Àustria o Marianna d'Espanya (Monestir de l'Escorial, 1606 - Viena, 1646), Infanta d'Espanya casada amb l'emperador romanogermànic Ferran III 
 Maria Anna d'Àustria o Maria Anna de Savoia (emperadriu d'Àustria) (Roma, 1803 - Praga, 1884), Princesa de Sardenya de la Casa de Savoia 
 Maria Anna d'Àustria (muller de Felip IV) (Viena, Arxiducat d'Àustria, 1634 - Madrid, Regne d'Espanya, 1696), arxiduquessa d'Àustria i reina consort de Castella i Aragó (1649-1665) i regent de Castella i Aragó (1665-1675)
 Maria Anna d'Àustria (reina de Portugal) (Linz, Arxiducat d'Àustria, 1683 - Lisboa, 1754), princesa d'Àustria i arxiduquessa, reina consort de Portugal (1708-1750) i regent de Portugal (1716-1750)
 Maria Anna d'Àustria o Maria Anna de Teschen (Linz, Imperi austrohongarès, 1882 - Lausana, Suïssa, 1940), princesa austríaca que va esdevenir duquessa consort de Parma 
 Maria Anna de Baviera (duquessa de Baviera) (Graz, Àustria, 1610 - Munic, 1665), filla de l'emperador romanogermànic Ferran II (1578-1637) i de la princesa Maria Anna de Baviera (1574-1616)